Туре Эрьясетер (; 3 марта 1886, Шок, Оппланн, Норвегия — 29 февраля 1968, там же) — норвежский  и .

Биография 
Родился в семье сельских учителей. До 1908 года сам учительствовал.

Писал на новонорвежском языке, одной из форм современного литературного норвежского языка (наряду с букмолом).

Автор лирических произведений, написанных в традициях народных баллад, вдохновлённых родной природой, норвежскими пейзажами. Создавал стихи под влиянием творчества таких поэтов, как Ивар Осен и Осмунн Улафсон Винье.

Основные темы его произведений — это столкновение традиционного общества с широко воспринятой современностью и конфликтами между сообществом и индивидом.

Самой важной работой автора является поэтическая трилогия, начатая в 1913 году циклом стихов Gudbrands Langleite (Alter ego поэта).

Одна из самых лучших его поэзий — сборник Elvesong (1932 г., «Песнь о реке»), цикл стихов о капле воды на пути к морю, который символизировал личность, жаждущую свободы и человеческой солидарности.

Автор ряда драматургических произведений.

Ряд его стихов изданы на русском языке в переводе Сергея Вольского («По ту сторону фьорда. Сборник переводов стихотворений норвежских поэтов». СПб, 2005).

Избранная библиография 
 Ættararv — (стихи, 1908)
 I dalom — (стихи, 1910)
 Gudbrand Langleite — (первая часть поэтической трилогии, 1913)
 Manns kræde — (стихи, 1915)
 Bru-millom — (вторая часть поэтической трилогии, 1920)
 Anne på Torp — (пьеса, 1920)
 Skiringsgangen — (стихи, 1925)
 Skuggen — (третья часть поэтической трилогии, 1927)
 Elvesong — (стихи, 1932)
 Livsens tre — (стихи, 1945)
 Christophoros — (пьеса, 1948)
 Den lange bryllupreise — (пьеса, 1949)

Награды 
 1929 — Statens kunstnerlønn
 1946 — Gyldendals legat
 1952 — Премия Доблоуга
 1968 — Melsom-prisen

Примечания

Ссылки 
 Encyclopædia Britannica. Tore Ørjasæter 
 Литературный энциклопедический словарь Статьи на букву «Э» (часть 2, «ЭНР»-«ЭЮБ»)

Норвежские поэты